Lennartsfors steht für:

 Lennartsfors (Schweden), Ort in Schweden
 Lennartsfors (Unternehmen), schwedisches Maschinenbauunternehmen